Zbigniew Suski – polski entomolog
 Zbigniew Suski – polski muzyk